Bengkayan ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Barat. Stand 2020 leben hier circa 290.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Bengkayan ist der gleichnamige Ort Bengkayan.

Geographie 

Bengkayan liegt im Nordwesten von Kalimantan Barat. Es grenzt im Norden an Malaysia und im Osten an den Regierungsbezirk Sanggau. Landak und Mempawah liegen südlich von Bengkayang und im Westen reicht es an die Stadt Singkawang und das Südchinesische Meer. Nordwestlich Bengkalang liegt der Kabupaten Sambas.  Die vor der Küste liegenden Inseln, unter anderem die Lemukutan-Insel, gehören ebenfalls zum Regierungsbezirk Bengkayan. Administrativ unterteilt sich Bengkayan in 17 Distrikte (Kecamatan) mit 124 Dörfern, davon 122 Desa und zwei Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Bengkayang 289.587 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 57 Personen pro Quadratkilometer. 35 Prozent der Einwohner sind Muslime, 31 Prozent Katholiken, 27 Prozent Protestanten, sechs Prozent Buddhisten und ein Prozent Konfuzianer.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Barat